Асаново — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области России.

География 
Деревня расположена на автодороге Судиславль — Сырнево.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня Осаново относилась к 1 стану Костромского уезда Костромской губернии. В ней числилось 14 дворов, проживало 35 мужчин и 30 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне Асаново проживало 115 человек (40 мужчин и 75 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Белоречинской волости Костромского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в ней числился 31 крестьянский двор и 124 жителя. Основным занятием жителей была работа ..

До муниципальной реформы 2010 года деревня входила в состав Фадеевского сельского поселения Судиславского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судиславского района